Eichenforst steht für:
 Siedlung Eichenforst (Herne), siehe Pantringshof
 Burg Eichenforst, siehe: Alte Veste Amberg
Siehe auch:
 Eichenwald